

Населенні пункти 

 Київка — село в Україні, Голопристанському районі Херсонської області.

 Київка — селище міського типу в Казахстані, Карагандинська область

 Київка — хутір в Росії, Краснодарський край, Гулькевичський район
 Київка — село в Росії, Приморський край
 Київка — село в Росії, Ставропольський край
 Київка — село в Росії, Ростовська область
 Київка — село в Росії, Самарська область, Кошкинський район
 Київка — село в Росії, Новосибірська область, Болотнинський район
 Київка — село в Росії, Новосибірська область, Купинський район
 Київка — село в Росії, Новосибірська область, Татарський район
 Київка — село в Росії, Псковська область, Порховський район

Річки 
 Київка — річка в Росії у Приморському краї.

Див. також 
 Кійов (значення)